Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Hobart International 2023 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 7. und 8. Januar 2023 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2023
Tennisturnier in Hobart